Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Ticonderoga:

  – scuna da 17 cannoni, varato nel 1814 e radiato nel 1825
  – sloop-of-war varato nel 1863 e radiato nel 1881
  – portaerei della classe Essex, varata nel 1944 e radiata nel 1973
  – incrociatore lanciamissili della classe Ticonderoga, varato nel 1981 e radiato nel 2004